Регина Эзера (Регина Робертовна Киндзуле) (, 20 декабря 1930 — 11 июня 2002) — латышская писательница, заслуженный работник культуры Латвийской ССР (1974), Народный писатель Латвийской ССР (1981). Кавалер Ордена Трёх Звезд IV степени.

Биография 
Регина Эзера родилась 20 декабря 1930 года в Риге в семье столяра Роберта и медсестры Луции Шамрето. В 1944 году семья была вывезена на работы в Германию. Когда весной 1945 года американцы увозили «перемещенных лиц» дальше на Запад, она с родителями убежала из эшелона и осталась в советской зоне оккупации. Осенью 1945 года она вернулась в Ригу.

Окончила журналистское отделение историко-филологического факультета Латвийского государственного университета (1955). Работала в газете «Рionieris» (1954—1957). Первая публикация под псевдонимом Эзера (латыш. — ezers, рус. — озеро) — рассказ «Pat īkšķis nelīdzēja» в детском журнале «Bērnība» («Детство») (1955). Первая изданная книга — сборник рассказов «Un ceļš vēl kūp» (1961). Первый роман «Под весенним небом» вышел в 1961 году. Член Союза писателей Латвии с 1961 года.

В 1963 году опубликован второй роман писательницы — «Их было три»

Книги Регины Эзере неоднократно издавались в переводе на русский язык рижским издательством «Liesma», московскими «Известия» (в серии Библиотека «Дружбы народов») и «Советский писатель».

В 1976 году по роману «Колодец» на Рижской киностудии режиссёром Гунаром Цилинским был снят художественный фильм «Соната над озером». В 1996 году на Латвийском телевидении режиссёром Таливалдисом Маргевичем была экранизирована книга «Яйцо дракона», в одной из ролей снялась Регина Эзера.

Семья:

первый муж — бывший легионер Екаб Ласенберг;

второй муж — журналист и переводчик Чеслав Киндзулис (Česlavs Kindzulis).

Три дочери: Инесе, Илзе и Айя.

С 1978 года жила в сельской местности в своём деревенском доме, недалеко от Риги — на хуторе «Олений» под городком Кегумсом.

Ушла из жизни 11 июня 2002 года. Похоронена на Томесском кладбище в окрестностях Кегумса.

В доме писательницы в 2003 году был открыт мемориальный музей.

Признание и награды 
 Литературная премия им. Э. Вейденбаума (1968)
 Государственная премия Латвийской ССР в области литературы (1972)
 Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1974)
 Народный писатель Латвийской ССР (1981)
 Кавалер Ордена Трёх Звезд IV степени (1995)
 Внесена в Латвийский культурный канон

Библиография

Рассказы 
 «Zilonis»
 «Un ceļš vēl kūp» (1961)
 «Daugavas stāsti» (1965)
 «Aiztek Gaujas ūdeņi, aiztek» (1968)
 «Saules atspulgs» (1969)
 «Grieze — trakais putns» (1970)
 «Nakts bez mēnesnīcas» (1971)
 «Pavasara pērkons» (1973)
 «Vasara bija tikai vienu dienu» (1974)
 «Cilvēkam vajag suni» (1975)
 «Baraviku laika dullums» (1978)
 «Slazds» (1979)
 «Princeses fenomens» (1985)
 «Pie klusiem ūdeņiem» (1987)

Романы 
 «Zem pavasara debesīm» («Под весенним небом») (1961)
 «Viņas bija trīs» (1963)
 «Dzilnas sila balāde» (1968)
 «Aka» (1972)
 «Zemdegas» (1977)
 «Mežābele» (1966)
 «Izlase» (1979)
 «Nostalģija» (1979)
 «Saulespuķes no pērnās vasaras» (1980)
 «Varmācība» (1982)
 «Nodevība» (1984)
 «Dzīvot uz savas zemes» (1984)
 «Virtuvē bez pavārgrāmatas» (1989)
 «Stāsti un noveles» (1990)
 «Visticamāk, ka ne…» (1993)
 «Zvaigžņu lietus» (1994)
 «Pūķa ola» (1995)
 «Visticamāk, ka jā…» (1996)
 «Mazliet patiesības. Nedaudz melu…» (1997)

Собрания сочинений 
 «Raksti, I» (2000)
 «Raksti, II» (2001)

Литература 
 Tabūns B. Regīna Ezera. — R., 1980

Примечания

Ссылки 
 Регина Эзера в обзоре новейшей латышской прозы Риманда Цеплиса
 Г. Берелис Биография на сайте Латвийского культурного канона

Выпускники Латвийского университета
Писатели по алфавиту
Писательницы Латвии
Народные писатели Латвийской ССР
Члены Союза писателей Латвии